Бен Ондрус (; 25 июня 1982; ) — профессиональный канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего.

На драфте НХЛ не выбирался. 27 мая 2004 года как свободный агент подписал контракт с командой «Торонто Мэйпл Лифс».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1998-99  Swift Current Broncos       WHL    46    4    4    8   58   6   0   1   1   8
1999-00  Swift Current Broncos       WHL    67   14   15   29  138  12   1   0   1  22
2000-01  Swift Current Broncos       WHL    69   13   17   30  151  19   2   3   5  46
2001-02  Swift Current Broncos       WHL    67   30   41   71  153  12   4   3   7  18
2002-03  Idaho Steelheads            WCHL    4    0    3    3    0   5   0   1   1   6
2002-03  Swift Current Broncos       WHL    67   33   36   69   98   3   0   1   1  11
2003-04  St. John's Maple Leafs      AHL    60    6   11   17  102  --  --  --  --  --
2004-05  St. John's Maple Leafs      AHL    78    7   11   18  137   5   0   1   1   7
2005-06  Toronto Maple Leafs         NHL    22    0    0    0   18  --  --  --  --  --
2005-06  Toronto Marlies             AHL    53   12   18   30  104   5   1   2   3   4
2006-07  Toronto Maple Leafs         NHL    16    0    2    2   20  --  --  --  --  --
2006-07  Toronto Marlies             AHL    29    8    3   11   35  --  --  --  --  --
2007-08  Toronto Maple Leafs         NHL     3    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2007-08  Toronto Marlies             AHL    59   14   12   26   63  19   1   5   6  14
2008-09  Toronto Maple Leafs         NHL    11    0    0    0   34  --  --  --  --  --
2008-09  Toronto Marlies             AHL    57   10    7   17   83   6   0   0   0   2
2009-10  Toronto Marlies             AHL    56    7    7   14   41  --  --  --  --  --
2010-11  Oklahoma City Barons        AHL    80    8   14   22   72   6   1   1   2   0
2011-12  Krefeld Pinguine	         DEL    47    3    7   10   64  --  --  --  --  --
2012-13  Idaho Steelheads	         ECHL   55    7   15   22   62  17   2   3   5  22
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                         52    0    2    2   72  --  --  --  --  --

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Айдахо Стилхэдз»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Оклахома-Сити Баронс»
Игроки ХК «Крефельд Пингвин»